Kreuzbichl ist der Name bzw. die Bezeichnung für

 einen Ortsteil der Gemeinde Bad Endorf in Bayern
 Kreuzbichl (Gemeinde Magdalensberg), Ortschaft von Magdalensberg, Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten
 Kreuzbichl (Gemeinde Bad Hofgastein), Ortsteil von Bad Hofgastein, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 einen Ortsteil der Marktgemeinde Wattens in Tirol
 eine Kirche in Gmünd (Kärnten), siehe Geteilte Kirche am Kreuzbichl
 eine Friedhofskirche in Dietramszell